Strafanwendungsrecht steht für:

 Strafanwendungsrecht (Deutschland)
 Strafanwendungsrecht (Österreich)
 Strafanwendungsrecht (Schweiz)